EBJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Esbjerg (Danimarca)